La società Jiangsu Linhai Power Group è un produttore cinese di moto, scooter, quad (venduti con il marchio Hytrack), piccoli motori multiuso, altre macchine agricole (decespugliatori, generatori, motoseghe, piccoli trattori...) e microcar.

La società è stata fondata nel 1956 per la produzione di piccoli motori. Nel corso della sua storia, l'azienda ha collaborato con la giapponese Yamaha Corporation. Linhai impiega nel 201? più di 2.000 dipendenti, di cui più di 400 tra ingegneri e tecnici nel campo della ricerca e sviluppo.

Collegamenti esterni 
 

Case motociclistiche cinesi